Der Ringlokschuppen in Skierniewice () wurde 1845 in Betrieb genommen und bis 1991 genutzt. Heute beherbergt er ein vom Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei geführtes Eisenbahnmuseum.

Exponate 
 Dampflokomotiven: Ty51, TKi3, Ol49, OKl27
 Diesellokomotiven: Ls40, SP30
 Elektrolokomotiven
 Güterwagen
 Personenwagen

Weblinks 
 Seite des Ringlokschuppens ()

Verkehrsbauwerk in der Woiwodschaft Łódź
Eisenbahnmuseum in Polen
Skierniewice
Lokschuppen
Kulturdenkmal in der Woiwodschaft Łódź
Erbaut in den 1840er Jahren